A 2022. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 12,5 km-es tömegrajtos versenyszámát február 18-án rendezték. Az aranyérmet a francia Justine Braisaz-Bouchet nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny eredetileg február 19-én 17 órakor (magyar idő szerint 10 órakor) kezdődött volna. A várható extrém hideg időjárás miatt a rajtot áthelyezték február 18-a, 15 órára (8 óra).

Jegyzetek

Források 

N125